Policjanci (serial telewizyjny)
 Policjanci (film 1922)
 Policjanci (film 1972)
 Policjanci (film 2003)

Zobacz też 
 policja